Helmecke ist der Name von

 Gisela Helmecke (* 1951), deutsche Kunsthistorikerin und Kustodin für Textilien und Keramik im Museum für Islamische Kunst
 Kerstin Helmecke (* 1960), Landtagsabgeordnete (DVU)
 Manfred Helmecke (* 1942), deutscher Schriftsteller
 Monika Helmecke (* 1943), deutsche Schriftstellerin